Hailfire es un vehículo de guerra de la saga de películas de ciencia ficción Star Wars.

Gigantescos robots provistos de dos delgadas ruedas en sus laterales y una serie de lanzaderas de torpedos en su parte central. La función de este robot era muy clara, destruir a todo aquel que se pusiese en el camino del Clan Intergaláctico de Bancos.

San Hill el líder de esta organización, se unió a los separatistas para luchar contra la República Galáctica en las Guerras Clon. Miles de Hailfire droids fueron puestos al servicio de este poderoso ente durante este período.

Fueron utilizados en campos de batalla como Geonosis, Muunilinst y Coruscant, donde demostraron su aplastante potencia de fuego.

Droides de Star Wars
Vehículos de la Confederación
Vehículos de Star Wars